Бейтс може да се отнася за:
 Хора
 Дейзи Гатсън Бейтс (1914 – 1999), американска общественичка
 Джоузеф Бейтс (1792 – 1872), съосновател на Църквата на адвентистите от седмия ден
 Едуард Бейтс (1793 – 1869), американски политик
 Марстън Бейтс (1906 – 1974), американски зоолог
 Хенри Уолтър Бейтс (1825 – 1892), английски биолог
 Хърбърт Ърнест Бейтс (1905 – 1974), английски писател

 Географски обекти
 Бейтс, окръг в Мисури, САЩ
 Бейтс, остров в Тихия океан
 Бейтс, връх на остров Норфолк